Мегрелия (груз. სამეგრელო, мегрельск. სამარგალო, Самаргалё; в Российской империи употреблялось искаженное название Мингрелия) — владетельное княжество (самтавро) в Западной Грузии, существовавшее в XVI—XIX веках.

История 
В конце XV века единое Грузинское царство распалось на четыре части: царства Картли, Кахети , Имерети и княжество Самцхе-Саатабаго. Процесс феодального дробления страны усугублялся, и в пределах царства Имерети образовались княжества Гурия и Самeгрело. Собственно Абхазия входила в состав княжества Самегрело, а в XVII векe, выделилась в самостоятельное княжество, формально подчиняющееся царю Имерети, во главе с княжеским родом Шервашидзе (Чачба).

К началу XVI века Мегрельское (Одишскoе) княжество включало в себя эриставства Одиши и Цхуми. Территория княжества простиралась от реки Цхенисцкали до реки Анакопиисцкали, ныне рекa Псырцха (территория современной Абхазии), Мегрелия также включает в свой состав Абхазское эриставство,
охватывавшее территорию от Анакопии-Новый Афон до реки Бзыбь.. В 1578 году Османская империя захватилa город Сухум. Около 1615 года, когда Мегрелия и Гурия были блокированы Турцией и вынуждены были платить ей дань, Шервашидзе (Чачба) объявили себя независимыми князьями Абхазского княжества. По сведениям Джовани да Лукка и Арканджело Ламберти граница Мегрелии к 1650 году уже была между реками Кодор и Цхенисцкали.

После смерти Левана II Дадиани (1657 год) Мегрельское княжество быстро слабеет. В конце XVII века в княжестве произошла смута, которая привела к потери многими дворянами и князьями своих родовых сел, а для владетельных князей Дадиани подобная ситуация обернулась изгнанием. Власть узурпировал царедворец Кация Чиковани. Дворянство не приняло его власти и началось противостояние, которое закончилось утверждением в княжеском владении сына Кация Георгия IV Липартиани, который примет фамилию владетелей Дадиани. Представитель Aбхазской владетельной фамилии Сорек Шарвашидзе включился в борьбу за княжеский престол Мегрелии, он добился успеха и захватил земли Мегрелии до реки Галидзга (почти весь современный Очамчирский район), захватил Бедия, а после 1683 года продвинулся до реки Ингури.. Имеретинские цари обеспокоенные усилением и продвижением Абхазских князей помирились с мегрелами и совместными усилиями в 1702 году остановили Шервашидзе, но восточной границей Абхазии с этого года осталась Ингури. Поскольку Шервашидзе не удалось овладеть остальной Мегрелией, территория до Ингури вскоре была объявлена частью
Абхазии.

Владетельный князь Мегрелии Григол (Григорий) I Дадиани в 1803 году перешел в подданство Российской империи, сохранив за собой автономию в гражданских делах. После смерти владетеля Давида Дадиани (1853 г.) в связи с малолетством наследника князя Николая до 1857 годa княжеством управляла его мать княгиня Екатерина Александровна Дадиани (урожденная княжна Чавчавадзе). В 1857 году наместник Кавказа Барятинский, воспользовавшись неурядицами в результате крестьянских волнений в Одиши, ввёл особое управление княжеством. В 1867 году Мингрельское княжество юридически прекратило существование и вошло в состав Российской империи.

Примечания 

Государства в истории Грузии
Бывшие протектораты Российской империи